Campolo ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cámpolo (1897–1959), uruguayischer Fußballspieler
 Tony Campolo (* 1935), US-amerikanischer Soziologe, Baptistenprediger, Autor, Redner und geistlicher Berater von US-Präsident Bill Clinton